Die World Seniors Championship 2017 war ein Snookerturnier, das vom 22. bis 24. März in der Baths Hall in Scunthorpe im Nordosten von England ausgetragen wurde. Nach dem Auslaufen des bis 2016 geschlossenen Ausrichtungsvertrags übernahm in diesem Jahr Snooker Legends die Organisation der Veranstaltung.

Titelverteidiger war der Engländer Mark Davis. Anders als im Vorjahr war das Turnier aber nicht mehr Bestandteil der Snooker Main Tour. Damit waren erstmals auch keine Profispieler mehr zugelassen und Davis konnte seinen Titel nicht verteidigen.

Das Turnier gewann Peter Lines, der bis 2016 noch Profi gewesen war. In vier Runden gab er keinen einzigen Frame ab und gewann im Finale gegen John Parrott mit 4:0.

Für Rekordweltmeister und Mitveranstalter Stephen Hendry war es das erste Turnier seit 2013, Willie Thorne hatte seit 2002 kein Turnier mehr gespielt.

Preisgeld 
Mit dem Wegfall des bisherigen Sponsors Betway ging auch das Preisgeld deutlich zurück. Der Sieger bekam 8000 £ weniger als 2016, Verlierer des Achtelfinals gingen leer aus. Insgesamt wurden noch 18.000 statt 50.000 £ ausgeschüttet.

Zusätzlich gab es 500 £ für das höchste Break.

Neben dem Preisgeld gab es in diesem Jahr für den Sieger auch einen Startplatz im 128er Feld bei der Qualifikation für die Snookerweltmeisterschaft 2017.

Hauptrunde

Teilnehmerfeld 
Acht Spieler wurden eingeladen und nach der Anzahl ihrer Weltmeistertitel, der Anzahl ihrer Siege bei Triple-Crown- und bei Ranglistenturnieren gesetzt.
  Stephen Hendry (7× Weltmeister)
  Cliff Thorburn (1× Weltmeister, 4× Triple Crown)
  John Parrott (1× Weltmeister, 2× Triple Crown, 9× Ranglistenturnier)
  Dennis Taylor (1× Weltmeister, 2× Triple Crown, 2× Ranglistenturnier)
  Joe Johnson (1× Weltmeister, 1× Triple Crown)
  Patsy Fagan (1× Triple Crown)
  Tony Knowles (2× Ranglistenturnier)
  Willie Thorne (1× Ranglistenturnier)

Die ersten vier Spieler waren direkt für das Viertelfinale gesetzt. Die anderen Vier spielten in der Vorrunde gegen vier Qualifikanten. Diese waren aus vier Qualifikationsturnieren in England, Irland und Deutschland als Sieger hervorgegangen:

  Peter Lines
 Sieger im Crucible Sports and Social Club in Newbury, England (17. bis 19. Februar)
  Jonathan Bagley
 Sieger im Northern Snooker Centre in Leeds, England (22. bis 25. Februar)
  Aiden Owens
 Sieger im Ballroom Nürnberg, Deutschland (3. bis 5. März)
  Patrick Wallace
 Sieger im D’Arcy McGees at Spawell in Dublin, Irland (10. bis 12. März)

Das Mindestalter aller Teilnehmer war 40 Jahre.

Turnierstatistik 
Eine Partie war gewonnen, wenn ein Spieler drei von vier Frames gewonnen hatte (im Finale vier von sechs). Beim Stand von 2:2 wurde die Entscheidung mit einer Respotted Black (wieder aufgesetzte schwarze Kugel) herbeigeführt. Im Hauptturnier gab es zudem eine „Shot clock“, die die Zeit pro Stoß auf 30 Sekunden begrenzte (mit zwei Auszeiten pro Match und Spieler).

Century-Breaks 
Im Hauptturnier wurden keine Century Breaks erzielt. Höchstes Break waren 69 Punkte von Peter Lines im Halbfinale.

Quellen 

2017
Snookerveranstaltung 2017
Sportveranstaltung in North Lincolnshire
Sport (Scunthorpe)